Le Puy kan syfta på:
 Le Puy, Doubs
 Le Puy, Gironde
 Le Puy-en-Velay